Европейская лига 1995/1996 — тридцать девятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 42 команды. Финал прошел в Париже 11 апреля 1996 шода, титул сильнейшего впервые завоевал греческий клуб «Панатинаикос» Афины.

Квалификация

1/16 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Четвертьфинал

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
1995 год в баскетболе
1996 год в баскетболе